Azarath est une dimension de l'univers fictif de DC Comics, qui est souvent évoquée dans la série des Teen Titans. C'est en effet le lieu de naissance de Raven, l'une des membres de cette équipe.

Histoire fictive 
Il y a plus de 900 ans, les adeptes d'Azar se réfugièrent dans un lieu entre les dimensions où ils fondèrent le Temple Azarath. Le but avoué d'Azar était d'extirper le mal contenu en tout Azarathien afin que le Démon Trigon s'en serve pour avoir une forme tangible et être plus facilement exterminé par Azar.

Azarath fut cependant détruite par Trigon quand il reprit le contrôle de sa fille, Raven. Les âmes des habitants survécurent sous la forme d'une créature appelée Phantasm.

Autres Médias 
Bien qu'Azarath n'apparaisse pas au début de la série animée Teen Titans : Les Jeunes Titans, on peut y voir une référence dans la formule employée par Raven pour canaliser ses pouvoirs : "Azarath Metrion Zinthos". La première évocation directe de cette dimension se trouve dans l'épisode Inversées (Switched) (saison 1, épisode 7), ou, lorsque Raven et Starfire se confient l'une à l'autre pour comprendre le fonctionnement de leurs pouvoirs respectifs, Raven mentionne y avoir été élevée.

Plus tard, dans l'épisode La Prophétie (The Prophecy) (saison 4, épisode 7), Raven, désespérée d'échapper à la tâche que son père lui a transmise, retourne à Azarath pour demander conseil à sa mère Arella.

Ce monde est également aperçu dans le film d'animation La Ligue des justiciers vs. les Teen Titans de 2016.

Notes et références 

Univers DC
Teen Titans
Lieu dans la science-fiction